Hrvatska:
 Grabrovec, naselje u sastavu grada Zaboka

Slovenija:
 Grabrovec (Metlika, Slovenija), naselje u općini Metlika